VM може да се отнася за:

 Виаджо Еър (код VM), частна авиокомпания
 VM (нервопаралитичен агент)